Listagem das Unidades Federativas do Brasil de acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC).

IDEB Geral 
 Inclui todas as Redes de Ensino (Municipal, Estadual, Federal e Particular)

Anos iniciais do Ensino Fundamental
 4ª Série/5º Ano

 Em negrito os índices que alcançaram a meta projetada pelo INEP.

Anos finais do Ensino Fundamental

 8ª Série/9º Ano - rede pública federal, estadual e municipal

Ensino Médio

Obs: 
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

IDEB por Redes de Ensino

Rede Estadual
 Incluí  as Escola Estaduais e privadas

Anos iniciais do Ensino Fundamental
 4ª Série/5º Ano

Anos finais do Ensino Fundamental
 8ª Série/9º Ano

Ensino Médio

Obs: 
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta.

Ver também
 Lista de municípios do Brasil por IDEB
 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

Referências
INEP
MEC - Ministério da Educação

E
Ideb
Ideb